Фамілія () — родина, рід; у Стародавньому Римі сімейна господарсько-юридична одиниця, до складу якої, крім кровних родичів, входили раби.
 Фамілія (партія)

Див. також 
 Pater familias

Посилання 
 
 Словник української мови: в 11 томах. — Том 10, 1979. — Стор. 557. 

Стародавній Рим